Луцк — топоним.
 Луцк — город на Украине, административный центр Волынской области.
 «Луцк» — малый противолодочный корабль.
 Большой Луцк — деревня в Ленинградской области.
 Малый Луцк — деревня в Ленинградской области.

См. также 
 СК Луцк
 Луцкий
 Луцкий договор
 Луцкий замок
 Луцкое Кресто-Воздвиженское братство